ARA Independencia fue el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Independencia (1893), acorazado asignado en 1893.
 ARA Independencia (V-1), portaaviones de la clase Colossus (ex HMS Warrior).
Independencia